Karlsthal bezeichnet:

 die Gemeinde Karlovice ve Slezsku in Tschechien
 einen Wohnplatz vom Ortsteil Ferchels, Gemeinde Schollene, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt, siehe Karlstal (Schollene)
 einen Ortsteil von Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Karlsthal (Lindlar)
 eine Schlucht auf der Gemarkung von Trippstadt, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 einen Ortsteil (Karlovka) von Velká Bukovina, Okres Děčín, Tschechien, siehe Karlovka (Velká Bukovina)

Siehe auch:
 Karlstal
 Karltal
 Carlsthal